Plusieurs cyclones tropicaux ont pris le nom de Claudette dont :

 Tempête tropicale Claudette (1979) ;
 Ouragan Claudette (1985) ;
 Ouragan Claudette (1991) ; 
 Tempête tropicale Claudette (1997) ; 
 Ouragan Claudette (2003).
 Tempête tropicale Claudette (2009) ;
 Tempête tropicale Claudette (2015) ;
 Tempête tropicale Claudette (2021).

Voir aussi 

 , prénom féminin

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme